Tanelinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tanelinsaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Tanelinsaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 
 Tanelinsaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar